Артур Уильям Теддер, 1-й барон Теддер (; 11 июля 1890, Гленгуин, Шотландия — 3 июня, 1967, Суррей, Англия) — британский военачальник, барон, маршал Королевских воздушных сил (1945), рыцарь Большого креста ордена Бани.  Во время Первой мировой войны пилот и командир эскадрильи Королевского лётного корпуса британской армии на Западном фронте.  В межвоенный период проходил службу на разных должностях Королевских ВС в Турции, Египте, на Дальнем Востоке и в метрополии.  В начало Второй мировой войны генеральный директор департамента разработок министерства авиации Британии.  Командовал разными командованиями Воздушных сил на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Средиземноморье.  С 1944 года – заместитель Верховного главнокомандующего союзными экспедиционными войсками генерала Д. Эйзенхауэра – главнокомандующий всеми союзными воздушными силами в Европе.  Прямо участвовал в планировании военных операций с применением авиации на этих театрах войны при высадке морских десантов: на Сицилию, в Италии, в Нормандии.  После войны начальник штаба Королевских ПС, прилагавший много усилий к сохранению профессиональных кадров военных летчиков, вдвое увеличил истребительное командование, один из основателей Берлинского воздушного моста в кризисный период 1948 года.  После войны на разных должностях в бизнесе и учебных заведениях Англии.

Биография 
Артур Теддер родился недалеко от Стерлинга в Шотландии в 1890 году в семье сэра Артура Джона Теддера и Эмили Шарлотты Брайсон. Он получил образование в школе Уитгифта в Лондоне, а затем в колледже Магдалены в Кембриджском университете, где он изучал историю.

Военная карьера 
В 1913 году, во время учебы в университете, он был отправлен в резерв Дорсетширского полка. Он присоединился к Колониальному министерству, служил в администрации на Фиджи, а затем присоединился к своему полку в Великобритании.

Первая мировая война 
В 1916 году, получив ранение в колено, он был признан непригодным к службе в пехоте . Затем он был переведен в Королевский летный корпус, который воевал во Франции с 1915 по 1917 год. Сначала он был назначен в 25- ю эскадрилью RFC, затем принял командование эскадрильей 70 RFC (1 - й Январю один тысяча девятьсот семнадцать); затем его перевели на Ближний Восток, чтобы возглавить эскадрилью 67 RFC / RAF (25 июня 1917 г.) и, наконец, в Египте с 1918 по 1919 год в качестве командира школы навигации и бомбардировок 38- го полка из24 июня 1918 г..

Между двумя войнами 
После Первой мировой войны Теддер занял должность командира эскадрильи в новых Королевских ВВС . Он принял командование 207-й и 274-й эскадрильями, базировавшимися в Бирчем-Ньютоне, Норфолк .

207-я эскадрилья, оснащенная легкими бомбардировщиками Airco DH.9A, ненадолго была отправлена ​​в Турцию в 1922-1923 годах во время дела Чанака . На 274 Sqn был установлен Handley Page V / 1500, самый большой бомбардировщик Королевских ВВС в то время.

С 1923 года Теддер стал участвовать в тренировках, сначала в качестве студента в штабном колледже RN и в Имперском оборонном колледже, а затем в качестве члена Управления обучения, штабного колледжа ВВС Великобритании и Школы воздушного вооружения в качестве командующего офицером с 1932 года.

В Январь 1931 г.Теддер дослужился до звания капитана группы, эквивалентного званию полковника . С 1934 по 1936 год он занимал должность директора по обучению.

В 1936 году он был назначен командующим ВВС Королевских ВВС на Дальнем Востоке, а в 1938 году стал генеральным директором по научной работе Министерства авиации .

Вторая Мировая Война 
Портрет главнокомандующего ВВС Ближнего Востока, генерала авиации сэра Артура Теддера в его офисе в Maison de l'Air, его официальной резиденции в Каире, Египет.
Когда в 1939 году разразилась война, служба Теддера была присоединена к недавно созданному Департаменту производства воздуха. Однако Теддеру не удалось установить удовлетворительные рабочие отношения с министром лордом Бивербруком и, следовательно, с премьер-министром Черчиллем . ВНоябрь 1940 г., он был назначен заместителем главнокомандующего Ближневосточным командованием Королевских ВВС.

Затем он был назначен главнокомандующим того же командования в г. Июнь 1941 г., с временным званием генерала, звание подтверждено вАпрель 1942 г.. Он не был предпочтительным кандидатом Черчилля на этот пост, но когда его фаворит, генерал О. Т. Бойд, был взят в плен, был выбран Теддер.

В качестве начальника Королевских ВВС на Ближнем Востоке он командовал воздушными операциями союзников в Средиземном море и Северной Африке, прикрывая эвакуацию с КритавМай 1941 г.и операция "Крестоносец" в Северной Африке. Далее от побед и сухопутных войск поддерживают поражения сражающихся с Африканским корпусом из Роммеля, военно - воздушные силы под командованием Теддера сыграли ключевую роль в победе Эль - Аламейн . Одна из разработанных им тактик бомбардировок получила название «  Коврик Теддера  ».

В Декабрь 1943 г.Теддер, в то время временный генерал ВВС ( главный маршал авиации ), принял командование военно-воздушными силами союзников в Средиземном море. Он участвовал в планировании вторжения на Сицилию .

Когда началось планирование операции « Оверлорд», Теддер был назначен заместителем верховного главнокомандующего вместе с Эйзенхауэром . Оказавшись без реальной ответственности в этой новой роли, он стремился взять под контроль планирование воздушных операций на день «Д» за счет командира авиации союзных экспедиций Траффорда Ли-Мэллори . Он также проявил враждебность к генералу Монтгомери во время битвы за Нормандию, а позже он критиковал результаты Монтгомери и умолял о его замене.

В последний год войны Теддер был отправлен в СССР, чтобы искать там поддержки, чтобы освободить западный фронт, находившийся под давлением во время битвы при Арденнах . Он также был подписан делегацией Эйзенхауэра немецкого акта безоговорочной капитуляции вМай 1945 г..

В 1942 году Теддер был посвящен в рыцари, а в конце войны был возведен в звание пэра . Он сменил Чарльза Портала на посту начальника штаба авиации и занимал этот пост с 1946 по 1950 год. В 1947 году он провел урок военного дела в рамках лекции Лиса Ноулза в Тринити-колледже вКембридже в продолжении, опубликованном под названием Воздушная мощь в войне .

Хотя должности, которые он занимал во время войны, не позволяли ему получать боевые награды, он, тем не менее, получил несколько иностранных наград, особенно в Бельгии, Франции и США.

Конец карьеры 
Теддер был автором исторического исследования Королевского флота, а также написал свои военные мемуары. С 1950 по 1967 год он был ректором Кембриджского университета. В 1950 году он был британским представителем в военном комитете НАТО в Вашингтоне. Он также был заместителем председателя Совета управляющих BBC. Он получил по крайней мере шесть почетных ученых степеней и был увлечен астрономией. В конце жизни он заболел болезнью Паркинсона и умер в Суррее в 1967 году в возрасте 76 лет.

Семейная жизнь 
Он женился в первом браке на Розалинде Макларди, которая погибла в авиакатастрофе в Египте в 1943 году, свидетелем которой был Теддер. Он повторно женился на Мари (Топпи) из Сетона Блэка, но его жена умерла за два года до него, в 1965 году.

Он был отцом Дика (убит во Франции в 1940 году), Джона Майкла (1926–1994; Поздний Парди, профессор химии в Университете Сент-Эндрюс ) и дочери Мины. Его пасынок Аласдер также был убит.

Награды 
 Титул барона — 1 января 1946 года
 Орден Бани (Рыцарь Большого креста — 27 ноября 1942; Рыцарь-командор — 1 января 1942; Кавалер — 1 февраля 1937),
 Серебряная Военная медаль Почёта (Италия, 26 мая 1917 года)
 Большая лента ордена Славы (Тунис, 27 августа 1943 года)
 Гранд-офицер ордена Алауитского трона (Марокко, 27 августа 1943 года)
 Орден «Легион Почёта» степени главнокомандующего (США, 27 августа 1943 года)
 Большой крест ордена Возрождения Польши (Польша, 1 октября 1943 года)
 Орден Кутузова 1 степени (СССР, 28 августа 1945 года),
 Орден Почётного легиона (Большой крест — 1945; Гранд-офицер — 1945; Командор — 1942; Франция)
 Медаль «За выдающиеся заслуги» (США, 14 июня 1946 года)
 Большой крест ордена Короны (Бельгия, 18 июня 1946 года)
 Военный крест с пальмовой ветвью (Бельгия, 18 июня 1946 года)
 Большой крест Королевского ордена Георга I с мечами (Греция, 6 сентября 1946 года)
 Военный крест с пальмовой ветвью (Франция, 27 сентября 1946 года)
 Большой крест ордена Оранских-Нассау (Нидерланды, 31 октября 1947 года).

Ссылки 
 Биографическая справка

Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Военачальники Второй мировой войны
Маршалы Королевских ВВС
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Колледжа Магдалины (Кембридж)
Канцлеры Кембриджского университета
Начальники Средневосточного командования ВВС Великобритании
Почётные доктора Кембриджского университета